Piranha steht für:

 Piranhas, Fische
 Piranha, wässrige Lösung der Peroxomonoschwefelsäure
 Piraña, Rapid River im Freizeitpark Efteling, Niederlande
 Piranha Bytes, deutsches Entwicklerstudio für Computerspiele
 Piranha Chur, Schweizer Unihockeyverein
 AMT Piranha, Fahrzeugmodell von AMT Corporation
 Mowag Piranha, Militärfahrzeugfamilie

Orte:
 Piranhas (Alagoas), Gemeinde in Brasilien
 Piranhas (Goiás), Gemeinde in Brasilien

Filme:
 Piranha (1972) (Piranha – Der Fluß des Todes), US-amerikanisch-venezolanischer Film von Bill Gibson
 Piranhas (Film), US-amerikanischer Film von Joe Dante (1978)
 Piranhas II – Die Rache der Killerfische, brasilianisch-französischer Film von Antonio Margheriti (1979)
 Piranha 2 – Fliegende Killer, US-amerikanisch-niederländisch-italienischer Film von James Cameron (1981)
 Die Rückkehr der Piranhas, US-amerikanischer Film von Scott P. Levy (1995)
 Piranha (2006), russischer Film von Andrei Kawun
 Piranha 3D, US-amerikanischer Film von Alexandre Aja (2010)
 Piranha 2, US-amerikanischer Film von John Gulager (2012)

Musik:
 Piranha (Band), US-amerikanische Band 
 The Piranhas, britische Band
 Piranha Records, deutsches Plattenlabel